Struth ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten. Zugrunde liegt ahd. struot = Dickicht, Gebüsch, sumpfiges Gelände. 

Berge und Höhenzüge in Deutschland (sortiert nach Höhe):
 Struth (Dilltal) (), Höhenzug an der Nahtlinie von Rothaargebirge, Westerwald und Gladenbacher Bergland
 Breite Struth (), Höhenzug zwischen der Medebacher Bucht und dem Edertal, im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Nordhessen
 Struth (Berg) (Zwickel; ), Berg im Stölzinger Gebirge im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Ortschaften:
 in Deutschland:
 Struth (Flieden), Ortsteil der Gemeinde Flieden im Landkreis Fulda, Hessen
 Struth (Harth-Pöllnitz), Ortsteil der Gemeinde Harth-Pöllnitz im Landkreis Greiz, Thüringen
 Struth (Rodeberg), Ortsteil der Gemeinde Rodeberg im Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Struth (Floh-Seligenthal), Ortsteil der Einheitsgemeinde Floh-Seligenthal im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Struth (Idar-Oberstein), Stadtteil von Idar-Oberstein im Hunsrück, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 in Frankreich:
 Struth (Bas-Rhin), Gemeinde im Département Bas-Rhin, Unterelsass
 Strueth, Gemeinde im Département Haut-Rhin, Oberelsass

Naturschutzgebiete:
 Struth von Altengronau, in der Gemeinde Sinntal im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Struth (Naturschutzgebiet), in der Verbandsgemeinde Sankt Goar-Oberwesel, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

Fließgewässer:
 Struth (Sotzbach), linker Zufluss des Sotzbaches bei Hellstein (Brachttal), Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Struth ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Struth (1876–1956), schottischer Fußballtrainer
 Hans Struth (1893–1972), deutscher Verleger (Fides Romana)
 Karl-Heinz Struth (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Sigrid Abel-Struth (1924–1987), deutsche Musikpädagogin und Musikschriftstellerin
 Thomas Struth (* 1954), deutscher Künstler und Fotograf
 Volker Struth (* 1966), deutscher Spielerberater und Spielervermittler

Siehe auch:
 Strutbach
 Strüth (Begriffsklärung)
 Strut
 Strutt